Richard Edgcumbe (1640–1688)
 Richard Edgcumbe (1. baron Edgcumbe)
 Richard Edgcumbe (2. baron Edgcumbe)
 Richard Edgcumbe, 2. hrabia Mount Edgcumbe

Zobacz też